Schergengraben ist ein geographischer Name:

von Gewässern:
 Schergengraben (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Ramspau, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schergengraben (Scherenauer Laine), linker Zufluss der Scherenauer Laine bei Scherenau, Gemeinde Unterammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, der in die Ammer (Ammersee) mündet

eines Tals:
 Schergengraben, Tal bei Ofenbach, Markt Lanzenkirchen, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich